Nigar Talibova (nascuda a Bakú, 1975) és una top model i cantant turca-azerbaidjanesa. Des de jove viu a Turquia i a part de ser model, va ser vocalista de la banda turca Adrenalin.

Després de casar-se amb l'home de negocis turc Ekim Alptekin, va deixar el modelatge i les escenes. Es mare de tres fills. La parella va tenir uns bessons el 2013, Sara i Emir, i el 2015 una fil·la més, Elisa.

Referències

Enllaços externs 
 Nigar Talibova modelant roba interior i banyadors

Cantants azerbaidjanesos
Participants d'Eurovisió per l'Azerbaidjan
Models turcs
Persones de Bakú
Cantants soviètics
Cantants turcs